Saint-Médard oder St-Médard steht für
 Saint-Médard (Québec), kanadische Gemeinde in Québec
 Saint-Médard (Belgien), Ortsteil der belgischen Gemeinde Herbeumont in der Provinz Luxemburg
 Kanton Saint-Médard-en-Jalles, französischer Wahlkreis im Département Gironde

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Médard (Charente), Département Charente
 Saint-Médard (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Médard (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Médard (Gers), Département Gers
 Saint-Médard (Indre), Département Indre
 Saint-Médard (Lot), Département Lot
 Saint-Médard (Moselle), Département Moselle
 Saint-Médard (Pyrénées-Atlantiques), Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Médard (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Saint-Médard-d’Aunis, Département Charente-Maritime
 Saint-Médard-de-Guizières, Département Gironde
 Saint-Médard-de-Mussidan, Département Dordogne
 Saint-Médard-de-Presque, Département Lot
 Saint-Médard-d’Excideuil, Département Dordogne
 Saint-Médard-d’Eyrans, Département Gironde
 Saint-Médard-en-Forez, Département Loire
 Saint-Médard-en-Jalles, Département Gironde
 Saint-Médard-la-Rochette, Département Creuse
 Saint-Médard-Nicourby, Département Lot
 Saint-Médard-sur-Ille, Département Ille-et-Vilaine

Kirchengebäude:
 St-Médard (Paris), Kirche in Paris
 Saint-Médard (Soissons), Kloster in Soissons